Friman ist der Familienname folgender Personen:

 Jaakko Friman (1904–1987), finnischer Eisschnellläufer
 Oskar Friman (1893–1933), finnischer Ringer